Komló beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Komló
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Komló
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Komló